Aleksandr Prochorov – atleta russo
 Aleksandr Vladimirovič Prochorov – calciatore e allenatore di calcio russo
 Aleksandr Michajlovič Prochorov – fisico russo